Честертон () — фамилия.
 Честертон, Гилберт Кит (1874—1936) — английский христианский мыслитель, журналист и писатель конца XIX — начала XX веков. 
 Че́стертон, Мэ́ри Э́йлин (более известная как Клаудия Дженнингс; 1949—1979) — американская фотомодель и актриса.

Вымышленные персонажи 
 Иэн Честертон — герой британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», сыгранный Уилльямом Расселлом.